Gilleleje (plaats), plaats in Denemarken
 Gilleleje (parochie), parochie in Denemarken